

Кідиш — село, Уйський район, Челябінська область
 Кідиш — присілок, Учалинський район, Башкортостан